Седам секретара СКОЈ-а може бити:

 Седам секретара СКОЈ-а, назив за седам секретара омладинског огранка Комунистичке партије Југославије, убијених између 1929. и 1931. године.
 Седам секретара СКОЈ-а, телевизијска серија о седам секретара СКОЈ-а.